El Plan CAIF (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia) cuyo objetivo es garantizar la protección y promover los derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta los 3 años, implementa una política pública intersectorial de alianzas entre Organizaciones de la sociedad civil, el propio Estado, y las intendencias departamentales en Uruguay.

Creado 
El citado plan fue creado en 1988, y se incorporó a Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en el 2005. El proyecto tiene modalidad semanal, y al mismo tiempo, brindando jornadas de capacitación, fortaleciendo así a la institución y generando una adecuada infraestructura para estos centros. 

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Instituto Nacional de Alimentación son los principales apoyos del 'Plan CAIF', y en segundo lugar se encuentran las organizaciones sociales, mayoritariamente asociaciones civiles. 

A las instituciones de Plan CAIF tienen acceso las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Actividad 
Su propuesta se enfoca a la integridad, interinstitucionalidad e interdisciplina, aplicando una metodología coherente con las investigaciones realizadas en primera infancia.
El trabajo con los niños y niñas y su familia comienza desde la gestación hasta los 3 años. Plan CAIF acompaña y apoya tanto al niño como a cada familia mientras transita por el centro, se los orienta en el cambio de una institución a otra, guiando, asesorando en lo que refiere a la inscripción en tiempo y forma en jardines y escuelas.

Alcance 
En 2007 este plan atiende a 33.706 niños y niñas, 19.200 de estos niños y niñas eran atendidos a través del presupuesto  de INAU. En 2008 el plan logra extender su alcance, atendiendo a 40.922 niños y niñas.
En 2009 su alcance fue de 41.874 niños y niñas de 0 a 3 años. Montevideo multiplicó su alcance al 24.9%. 
Esta intervención que realizan los centros aporta para mejorar  la construcción cultural del cuidado que se debe tener hacia los hijos por parte de los padres, esto se logra a través de un trabajo sistemático con las familias y con el niño/a en sus hogares y centro al que concurren. Teniendo como objetivo favorecer y mejorar el estado nutricional del niño/a y su desarrollo psicomotor.

Comité Nacional  
El Plan CAIF cuenta con un comité nacional el cual se encuentra conformado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Instituto Nacional de Alimentación, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, el Congreso de intendentes y delegados nacionales de las organizaciones sociales.

Este comité se encarga de discutir, negociar y definir, las líneas de acción del Plan CAIF, el que se apoya en los Comités Departamentales, los cuales poseen un integrante de cada organización civil participante, así como un integrante por cada intendencia involucrada, y un representante por cada organismo estatal involucrado.

Centros CAIF 
Artigas: 
Ardillitas de algodón, Bambi, Cabellitos, Camalote, Caperucita Roja, Gotitas de Esperanza, Haciendo Huellas, Las Almendras, Manituos Traviesas, Mundo Ternura, Nueve Lunas, Piolin, Pompitas de Colores, Sueño de Hadas, Tortuguitas I, Tortuguitas II.

Salto:
Barrio Williams, Belenitos, Colonia 18 de julio, Don Atilio, El Saladito, Felices los Niños, Horacio Quiroga, Karen, Los Gallitos, Los Pajaritos, Mi Refugio, Ntra. Sra. De Fátima, Ntra. Sra. Del Rosario, Ntra. Sra. Del Lujan, Ntra. Sra. De Guadalupe, Obra Social Don Bosco, Pequeños Brillantes, Rincón de Niños, Río Uruguay, San Antonio, Santa Filomena.

Paysandú:
Artigas (IMP), Barrio Norte (IMP), CAPALGUI, Centro (IMP),Don Bosco, Doña Armelinda, Gurisitos, Hogar Independencia, Hojitas Viajeras,Las Naranjitas Verdes,Los Enanitos Verdes, Los Indiecitos, Ntra.Sra.de Fátima, Nuevo Paysandú (IMP), Pasitos, Pintando Soles, Porvenir (IMP), Purificación III (IMP), Rayito de Sol, San Agustín, San Félix (IMP), San José Obrero, Sonrisitas.

Río Negro:
Abejitas, Barrio Anglo Nº 9, Caritas Felices, Corazón, Galubki, Las Canteras, Los Pitufos, Macachines, Osito Feliz, Ranitas, Trencito, Younguito.

Soriano:
33 Orientales, Bichitos de Luz, Cerro I, Cunitas, Del Oeste, Jesús María, Koster, Las Ardillitas, Las Chispitas, Los Pitufos, Mis Primeros Pasitos, Nuestra Placita, Rinconcito de Luz 2, ¡Adelante!.

Colonia: 
Centro Servicio Social El Pastoreo, Cuna de mis sueños, Dientitos de Leche, Haciendo Caminos, Las Hormiguitas, Las Semillitas, Los Sabalitos, Manos Unidas, Mi Casita, Olof Palme, Pasito a Pasito, Racimito, Rayitos de Sol.

Rivera:
33 Orientales, Cerro Caquero, Desde lo Alto, El Ombú, Esperanza, Hormiguitas de Vida Nueva, La Pedrera, Los Patitos, Mi Salita, Obra Social Mandubí,Renacer I, Renacer II, Santa Isabel, Tranqueritas, Ventanita Feliz.

Tacuarembó:
Cardito Azul, Charaboncito, Colmenita, Cuchilla de la Gloria, Hogar Infantil Paso de los Toros, Los Molles, Los Toritos, Maravillas, Nazarenito, Pasito Central, Pollito Azul, San Vicente, Santa Isabel, Semillitas de Alegría, Villa Ansina.

Durazno:
Canikas, Carlos Reyles, COBUSU, El Nido, Los Gauchitos, Los Honguitos, Los Horneritos de Durazno, Los Picapiedras, Los Pollitos, Los Teritos, Los Tigrecitos, Los Trompitos, Por las Familias de Cerro Chato, Sagrada Familia, Travesuras.

Flores:
Compromiso y Solidaridad, Gallito Azul, Garabatos, La Pedrera, Los Gorriones.

Florida:
25 De agosto, Capilla del Sauce, CEVIUR, Dionisio Díaz, Dr. Alberto Gallinal, La Tierra de los Artigas, Las Palomitas, Los Indiecitos, Mi Casita del Parque, Prado Español, Santarcieri.

San José:
Arcoíris, Chiquilladas, El Ceibo Libertad, La Calesita, La Placita, Los Colonitos, Lucerito, Madre Teresa, Maragatitos, María Auxiliadora, Rincón de Luz, Rincón Infantil, Sol y Luna.

Canelones:
Aprendiéndonos, Arapí, Blanca Nieves, CAIF Del Hipódromo, Campanitas Alegres I, Campanitas Alegres II, Caritas, Casa Cuna Nuestra Sra. De Guadalupe, Centro Materno Infantil, Colibríes al Sur, Creando Lazos, Creciendo, Cultivando Risas, Dr. Mario Rodríguez Zorrilla, Ecofamilia, El Principito, Entre Todos, Estación Atlántida, Festichicos, Fogón de Luz, Fraternidad, Huracanitos, La Anunciación, La Esperanza, La Ronda, Las Estrellitas, Las Piedritas, Llamarada, Los Cachorros, Los Granjeritos Felices, Los Horneros, Los Horneros de Santa Rosa, Los Mimosos, Los Periquitos, Los Pinitos, Luz de Luna, María del Pinar, Marindia, Mi Casita de Migues, MITA-i, Moirú, Newén, Nuestros Locos Bajitos, Obra Social del Lago, Parque del Plata, Peques, Por Nuestros Niños, Raíces y Alas, Rayito de Sol, Sagrado Corazón, San José, Semillas de Afecto, Suárez, Sumando Sueños, Timbó, Trafogueros, Trencito de colores, Vida y Educación, Villa Laures II, Villa Manuela, Villa Manuela, Vista Linda.

Montevideo:
Abracitos, Acuarela, Andares, Arco Iris, Azul, Basquadé, Borocoto, C.D.I. Nuevo París, CADI I, CADI III, Campo de los Milagros, Caritas Felices, Carrasco Norte, Casa de la Amistad, Casita de María, Catalina Parma de Beisso, Centro Morell, Ciudad de Verbania, CLIEPS, Creciendo, Dajú Bilú, El Alfarero, El Coyote, Esperanza Bella Italia, Espigas, Girasol, Hermana Laura, Hormiguitas, Jardín Los Caramelos, Juan XXIII, La Casilla, La Cruz de Carrasco, Las Luciérnagas, Libemor, Los Delfines, Los Fueguitos, Los Molineritos, Los Pitufos, Lucerito, Macachín, Maracanitos, Mariposas, Mausa, Mensajeros de la Paz, Mensajeros de la Paz II, Mi Casita (Casavalle), Mi Casita (Ciudad Vieja), Montserrat, Niño Jesús, Ntra. Sra. De Lourdes, Ntra. Sra. De Luxemburgo, Nueva Vida, Nuevos Rumbos, Ositos Azules, Padre Alberto Hurtado, Padre José A. Novoa, Padre Víctor, Pinocho de Dios, PLEMUU, Pypore, Rincón del Cerro, Rincón del Sol, Rinconcito, Ruteritos, San Miguel, Santa Clara, Santa María, Santa Mónica, Santa Rita, Sonrisas, Tierra Nueva, Timbal, Tranvía del Oeste, Ventura, Ventura II, Ventura III, Virgen Niña.

Cerro Largo:
Abejitas Laboriosas, Casa de Obdulia, Casa del Niño, Centro Comunitario Las Flores, Chiquillada de Melo, CIDI, Colibrí, Collazo, Diego Lamas, El Jardín, Gurisito de Río Branco, Mis Primeros Pasos, Ntra. Sra. De Las Mercedes, Obreritos, Padre Pancho, Quebracho, Rural Cañas, Sagrada Familia – Padre Franco Zanotti, Uniendo Generaciones.

Treinta y Tres:
Atlético Lavalleja, Azahares, Don Lorenzo, Don Vicente, El Caminito, El Ceibo Vergara, Juana Quiniela, Los Naranjitos, Pequeño Dionisio, Primero la Infancia, Santa María, Villa Sara.

Lavalleja:
Grillita y Grillin, Los Cabritos, Los Cascabeles, San Juan Diego, Santa Clara de Asís, Serranitos.

Rocha:
Anawim, Arrozalito – Cebollati, Artigas I, Artigas II, CAMI-Chuy, Caminito, CINPAL, El Ombú, La Murguita, Los Conejitos, Noctilucas, Pececitos de Colores, Rayuelas.

Maldonado:
AUPI filial Maldonado, CAIFPA, El Bosque, Entre Sueños, Las Semillitas, Los Berakitas, Luna Roja, Pintando Sonrisas, Por Los Niños, Solcitos, Sonrisas y Futuro, Terroncitos de azúcar.

Referencias 

Educación en Uruguay